La Temporada 1970-1971 de la lliga de futbol espanyola la va guanyar el València CF empatant a 43 punts amb el FC Barcelona.

Equips participants

Classificació general

Resultats

Resultats finals 
 Copa d'Europa: València CF
 Recopa d'Europa: FC Barcelona
 Copa de la UEFA: Celta de Vigo, Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid, Reial Madrid
 Descensos: Real Zaragoza i Elx CF
 Ascensos: Betis, Burgos CF, Deportivo de La Coruña i Córdoba CF

Màxims golejadors

Notes

Referències 

1970
Lliga de futbol espanyola
Lliga de futbol espanyola